Der Begriff Torba bezeichnet:

 Torba (Vanuatu) – Provinz des Inselstaats Vanuatu
 Torba (Türkei) – türkischer Ort nahe Bodrum
 Talsperre Djorf Torba – Talsperre in Algerien
 Torba (Mureș) – ein Dorf im rumänischen Kreis Mureș
 Torba (Baustoff) – zementartiger Baustoff